Крстулович:
 Крстулович, Дуе (род. 1953) — югославский баскетболист.
 Крстулович, Вицко (1905—1988) — югославский политик, председатель президиума Народной скупщины Хорватии (1952—1953).
  (1929—2012) — югославский футболист.